Раставица — топоним:

Сербия 

 Раставица — село в исторической области Метохия ().

Украина 

Раставица — река в Винницкой, Житомирской и Киевской областях, левый приток Роси.
Раставица — село в Ружинском районе Житомирской области.

Примечания